Wehrkunde steht für:
 allgemein die Militärwissenschaft
 Wehrkundetagung, Ansatz der Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik
 Wehrwissenschaft, nicht anerkannter, nationalsozialistischer Wissenschaftszweig des rassistischen Geographen Ewald Banse 
 Wehrunterricht, ein Unterrichtsfach in Schulen realsozialistischer Staaten, insbesondere in der DDR
 Gesellschaft für Wehrkunde, heute „Gesellschaft für Sicherheitspolitik e. V.“
 Wehrkunde (Zeitschrift), 1952–1976 von der Gesellschaft für Wehrkunde herausgegebene Zeitschrift